Buyant kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Bujant, distrikt, Chovd, 
 Buyant (distrikt i Mongoliet), Bajan-Ölgij, 

Robotskapade Mongolietförgreningar